Список членов Палаты представителей Австралии с 2013 по 2016 год включает в себя депутатов, избранных на федеральных выборах 2013 года. Палата представителей включает в себя 150 депутатов от избирательных подразделений, в свою очередь из которых формируется правительство.

Распределение мест 

Правительство (90):
 Коалиция (90):
  Либералы (58)
  Либералы Квинсленда (22)*
 
  Аграрии (1)
Оппозиция (55):
  Лейбористы (55)
Кросс-бенчеры (5):
  Независимые (2)
  Зелёные (1)
  Каттеры (1)
  Палмеры (1)

Сенаторы 
Список депутатов приведён по состоянию на 1 октября 2014 года:

Комментарии 
 а  Действующий премьер-министр, лидер Либеральной партии.
 б  Спикер Палаты представителей.
 в  Заместитель лидера Либеральной партии.
 г  Теневой казначей.
 д  Менеджер по вопросам оппозиционного управления.
 е  Бывший премьер-министр и депутат Лейбористской партии от округа Гриффит Кевин Радд ушел из парламента 22 ноября 2013 года. По результатам  8 февраля 2014 года его место занял Терри Батлер.
 ё  Генеральный прокурор.
 ж  Заместитель лидера Палаты представителей.
 з  Казначей.
 и  Заместитель лидера Национальной партии.
 й  Заместитель лидера Оппозиции.
 к  Лидер Палаты представителей.
 л  Лидер Оппозиции.
 м  Заместитель премьер-министра, лидер Национальной партии.

Примечания

Ссылки 
 Члены Палаты представителей Австралии . Биографии на сайте Парламента Австралии

Списки политиков Австралии